Chappell – krater na księżycu
 Chappell – miasto w USA, w stanie Nebraska, w hrabstwie Deuel